Alfalfa peut désigner :
 alfalfa, nom anglais de la luzerne  (Medicago sativa) ;
 Alfalfa, quartier de la ville espagnole de Séville ;
 Comté d'Alfalfa, comté situé au nord-ouest de l'État de l'Oklahoma, aux États-Unis.